Jan Główczyk – polski dziennikarz, działacz PZPR
 Jan Główczyk – polski ksiądz rzymskokatolicki